Miessner ist der Familienname von:

 Herwart Miessner (1911–2002), deutscher Politiker
 Wilhelm Hermann Miessner (1870–1949), deutscher Veterinärmediziner

Siehe auch:
 Mießner
 Miesner